Düringer ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Düringer (1855–1924), deutscher Jurist und Politiker
 Annemarie Düringer (1925–2014), Schweizer Schauspielerin
 Caroline Düringer (1802–1853), deutsche Theaterschauspielerin
 Daniel Düringer (1790–1849), deutscher Gastwirt, MdL Nassau
 Hans Düringer († 1477), Uhrmachermeister 
 Johann Nikolaus Düringer (1700–1756), Barockbildhauer
 Léon Düringer (1862–1918), französischer Chansonnier, siehe Léon Durocher
 Philipp Jacob Düringer (1809–1870), deutscher Schauspieler, Regisseur, Dramaturg und Schriftsteller
 Ramona Düringer (* 1989), österreichische Skilangläuferin und Biathletin
 Roland Düringer (* 1963), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Wolfgang Düringer (* 1961), unterfränkischer Büttenredner, Mundartkünstler, Musiker und Diplommusiklehrer

Siehe auch:
 Düring (Begriffsklärung)